Die Abkürzung NWU steht für:

 National Workers’ Union (St. Lucia)
 Northwestern University (die gebräuchlichere Abkürzung ist jedoch NU)
 eine der Nordwest-Universitäten:
 Universität Nordwestchinas
 Northwest University (Washington)
 Nordwest-Universität (Südafrika)

NWU